Гамзаева — женская форма фамилии . 

 Известные носительницы 
 Гамзаева, Зарош Мирзабагир кызы (1925—2004) — азербайджанская и советская актриса театра, Заслуженная артистка Азербайджана (1956), Народная артистка Азербайджана (1967).
 Гамзаева, Ульвия Тапдыг кызы (род. 1982) — азербайджанский государственный и политический деятель.